Условная расчётная единица Чили (Unidad de Fomento - UF) — это расчётная единица, используемая в Чили. Это необращающаяся валюта; обменный курс между условной расчётной единицей и чилийским песо постоянно корректируется с учётом инфляции, так что при низкой инфляции стоимость условной расчётной единицы Чили остаётся практически постоянной на ежедневной основе. Эта валюта была создана 20 января 1967 года для использования при определении основной суммы долга и процентов по международным кредитам на цели развития, подлежащих переоценке в соответствии с колебаниями инфляции. Впоследствии условная расчётная единица Чили была распространена на все виды банковских кредитов, частное или специальное финансирование, покупки и инвестиции в рассрочку, контракты и некоторые особые ситуации. Она также используется в юридических стандартах, таких как номинальная стоимость акций и капитализации компаний, оценке штрафов.

Условная расчётная единица Чили стала предпочтительной и преобладающей единицей для определения стоимости недвижимости, стоимости жилья и любого кредита, как частного, так и государственного. Индивидуальные платежи производятся в чилийских песо (законное платёжное средство страны) в соответствии с дневной стоимостью условной расчётной единицы. Аналогичной денежной единицей, используемой обычно при уплате налогов, штрафов или таможенных пошлин, является «Unidad Tributaria Mensual» [es] (UTM) (дословно: ежемесячная налоговая единица).

Примечания 

Деньги Чили